«Розіграш» — музичний альбом російського хіп-хопера Noize MC. В офіційному продажі з весни 2009.
Попри те, що зйомки фільму «Розіграш» проходили ще в 2007 році, а вийшов він в 2008, диск з саундтреком до кінофільму був випущений значно пізніше. Насправді цей диск не є повноцінним саундтреком, оскільки в самому фільмі звучать треки інших виконавців, а не тільки Noize MC.

Список композицій 
 «Літо в столиці» (3:25)
 «Моє море» (2:26)
 «Ранок (Він, а не я)» (2:10)
 «Видихай» (3:07)
 «Не можу знайти» (3:24)
 «Це був дощ» (4:22)
 «Суїцид» (4:32)
 «Давай приколемось» (feat. Чупак, 228) (3:28)
 «Яка жалість» (2:34)
 «У. Е.» (2:42)
 «Гроші» (2:34)
 «Літо в столиці (Maestro A-Sid Jungle RMX)» (4:12)
 «Моє море (ЛевПравВерсія)» (2:28)
 «Видихай (ЛевПравВерсія)» (7:22)
 «Ми всього добилися самі (feat. 228) (Maestro A-Sid Jungle RMX)» (прихований трек)

Музичні альбоми за алфавітом
Саундтреки